Ialis (en grec antic Ιάλυσος) és l'heroi epònim de la ciutat de Ialisos, a Rodes. Per part del seu pare, Cèrcaf, és descendent d'Hèlios i de la nimfa Rode. Casat amb Dotis, va tenir una filla, Sime, epònima de l'illa del mateix nom entre Rodes i Cnidos.

Quan va morir Cèrcaf, el van succeir els seus fill Ialis, Camir i Lindos, que van dividir el territori en tres parts i van fundar les ciutats capitals de cada una, a les que li van donar els seus propis nom. Ialis seria el fundador de Ialisos, de la que es conserven encara restes, i que és mencionada per Homer, ja que els seus habitants van anar a la guerra de Troia. A Ialisos hi van viure també els terribles telquines, que després van rebre honors a la ciutat.

Ialis, es caracteritzava per la seva intel·ligència, i va ser el personatge principal d'una pintura de Protògenes. Aquesta pintura va ser molt admirada en la seva època i és coneguda l'admiració que li tenia Apel·les.

Referències 

Personatges de la mitologia grega